Перон () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Сомма, центр одноименного округа и кантона. Расположена в 50 км к востоку от Амьена и в 8 км от автомагистрали А1 «Нор», на берегу Соммы.

Население (2018) — 7 595 человек.

История 
Расположенный в исторической области Сантер, город был хорошо укреплён со времён графов Вермандуа.  В Пероннском замке до самой кончины томился западно-франкский король Карл Простоватый. В XII веке король Филипп II Август из династии Капетингов перестроил замок. В XV веке Сантер входил в Бургундские Нидерланды.

В 1468 году во время встречи в Пероне с королём Людовиком XI бургундский герцог Карл Смелый взял его под стражу и вынудил подписать тягостный для французов Перонский договор. О перонском пленении короля Франции повествуется в романе Вальтер Скотта «Квентин Дорвард». Хронисты утверждают, что, желая уязвить короля, недолюбливавшие его парижане выучили ручных ворон повторять слово «Перонна!»

Через Сантерр пролегали пути многих завоевателей, вторгавшихся во Францию с востока. В 1536 году Перонн выдержал осаду испанцев во главе с Карлом V. Подвергся разрушению во время военных конфликтов в 1870, 1917 и 1940 годах. Размещённый в замке Музей Великой войны напоминает о ключевом значении Перона во время битвы на Сомме (1916).

В ознаменование военных подвигов горожан Перонн награждён орденом Почётного легиона и двумя военными крестами.

Достопримечательности 
 Средневековая церковь Иоанна Крестителя XVI века в стиле пламенеющей готики, восстановленная после 1918 года 
 Бретонские ворота 1601-1606 годов, часть бывшей городской стены
 Шато Перон XV века
 Здание мэрии XVI века в стиле Ренессанс
 Художественный и археологический музей Альфред-Даникур в здании мэрии

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,7 %
 промышленность — 7,1 %
 строительство — 2,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,3 %
 государственные и муниципальные службы — 44,7 %

Уровень безработицы (2017) — 25,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Сомма — 15,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 560 (Франция в целом — 21 730, департамент Сомма — 20 320).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Перона с 2020 года занимает Готье Ма (Gautier Maes). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил во 2-м туре, получив 39,60 % голосов (из трех списков, два других возглавлялись предыдущими мэрами Валери Кюн и Терезой Дежер).

Знаменитые уроженцы 
 Пьер Мак-Орлан (1882—1970), писатель

Города-побратимы 
  Салобрения, Испания
  Блэкберн, Великобритания
  Альтена, Германия
  Олбани, Австралия

См. также 
 Коммуны департамента Сомма

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции
Пикардия
Супрефектуры Франции